Mordgrund ist ein Talname:

 Mordgrund, Kerbtal des Bahra-Zuflusses Mordgrundbach im Gebiet der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Mordgrund, Kerbtal des Elbe-Zuflusses Mordgrundbach in den Stadtteilen Weißer Hirsch und Loschwitz von Dresden, Sachsen
 Mordgrund, Tal des Zwickauer-Mulde-Zuflusses Mordgrundbach am Rochlitzer Berg im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Naturschutzgebiet Naturwaldreservat Mordgrund nordwestlich von Oberschleichach, im Landkreis Haßberge, Bayern